le documentaire au cinéma ou à la télévision
 le documentaire à la radio
 le web-documentaire, ou documentaire multimédia en ligne
 la bande dessinée documentaire
 le documentaire photographique